Türkische Filmtage nennen sich mehrere deutsch-türkische Filmfestivals, die in deutschen Städten stattfinden:

Türkische Filmtage München
Türkei Filmtage Nürnberg, heute „Filmfestival Türkei/Deutschland“
Türkische Filmtage Köln
SiNEMA – die deutsch-türkischen Filmtage Stuttgart
Türkische Filmtage in Frankfurt am Main, heute Türkisches Filmfestival Frankfurt/M.
 Türkische Filmwoche in Berlin